Vathý ou Vathi () est une localité du dème de Samos-Est sur l'île de Samos en Grèce ; le nom désigne parfois l'ensemble de l'agglomération qu'elle forme avec le port de Samos, qui est le siège du dème de Samos-Est.

L'agglomération de Samos/Vathý est divisée en deux parties administrativement distinctes : Kato-Vathy ou officiellement Samos (la « ville basse ») et Ano-Vathy ou officiellement Vathy (la « ville haute ») et vit principalement du tourisme.

Notes et références

Liens externes 
 

Samos
Ville en Grèce
Dème en Égée-Septentrionale
Ancien dème en Grèce